Miejscowości w USA:
 Kelliher – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Gminy w USA:
 Kelliher (ang. Kelliher Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami